Ciel es una marca de agua embotellada propiedad de The Coca-Cola Company que se embotella y vende en México, Angola y Marruecos. En 2015, tenía una participación del 19.4% del mercado de agua embotellada en México.

Historia 
Coca Cola México introdujo agua Ciel al mercado en 1996 en los estados Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Durango, San Luis Potosí y Coahuila, posteriormente en 1997 se lanzó para Ciudad de México y finalmente en 2001 se liberó para Nuevo León, Tamaulipas y gradualmente para los demás estados de la república mexicana.

En el año 2002, Coca Cola México adquiere Panamco y su agua embotellada Risco para convertirla en agua Ciel.

Los productos Ciel son embotellados y distribuidos por el sistema Coca Cola, pero solo dos embotelladoras de Coca Cola (Bebidas Refrescantes de Nogales and Bepensa) venden sus propias marcas de agua embotellada) Nana y Cristal respectivamente, en lugar de agua Ciel en sus territorios.

Arca Continental distribuye marcas de Ciel en sus territorios aunque venden Topo Chico, su propia marca de agua mineral, en lugar de Ciel Mineralizada en sus territorios del norte.

Producción

Envase 
Este envase se distingue por su ligero color azul, se encuentra disponible en tiendas de conveniencia y supermercados de México en presentaciones de 600 ml, 1 litro y 1.5 litros. 

Es una botella totalmente reciclada y reciclable que, al terminar su ciclo de vida, se convierte nuevamente en otra botella. A través de sus envases, Ciel quiere hacer una diferencia positiva y generar un diálogo alrededor del reciclaje en México, con proyectos que fomenten la mejora sustentable mediante la reutilización del PET. 

El secreto del tono azul de la nueva botella de Ciel está en el uso de tecnología y procesos de reciclaje que transforman el PET de forma segura, convirtiéndose así en la primera botella que reutiliza la misma cantidad de plástico con la que se fabrica, es decir, una botella totalmente reciclada y reciclable que mantiene la calidad y frescura del agua.

Ciel trabaja continuamente a favor de la mejora sustentable, dando continuidad a iniciativas como Dale la vuelta (plataforma de prácticas de reciclaje) y Plant Bottle (envase 100% reciclable fabricado con un 30% de material orgánico extraído de plantas).

En 2010, la compañía introdujo a México, el nuevo envase BioPet, llamado Plant Bottle, primera botella hecha parcialmente de plantas. Su huella de carbono es 20% menor que la de un empaque de PET regular.  Su material vegetal proviene de melaza, un subproducto de la producción de azúcar de caña.

Consumo 
Para que tu agua embotellada llegue  hasta donde se consume cuentan con 67 plantas embotelladoras, 350 centros de distribución y más 13 mil rutas de reparto que conforman a la Industria Mexicana de Coca-Cola, con los que atienden a más de 1.3 millones de clientes.

La marca Ciel vende 2.3 millones de litros por año convirtiéndolo en el segundo lugar como las marcas con mayor volumen de ventas.

Variantes 
Ciel cuenta con variaciones, que van desde agua saborizada hasta agua mineral.

La bebida principal es el agua natural Ciel, perteneciente a Coca-Cola México. Se comenzó a distribuir desde hace más de 10 años y cuenta con diversas opciones para la hidratación diaria. La botella es 100% reciclable.

Ciel Exprim: Producto que combina los extractos naturales y las hojas en una bebida natural, donde se ofrecen seis sabores: sandía-menta, jamaica reposada, limón con cáscara, fresa, pepino-piña y mandarina con gajos. Se introdujo al mercado, para innovar el portafolio con nuevas opciones para elegir la bebida. Cuenta con presentaciones de 600 ml, 1L y 1.5L en los seis sabores.

Ciel Mineralizada: Es un producto de agua mineralizada y carbonatada que se introdujo al mercado en el 2001. Se muestra como una opción baja en sodio, para contribuir a la hidratación diaria.

Publicidad 
La marca Ciel utiliza una gama de tonos claros que significan pureza y limpieza, es de color azul .

Ciel es una palabra corta relacionada con el cielo es una marca registrada por Femsa The Coca-Cola México, su etiqueta cuenta con un diseño de una gota que hace alusión al agua.

“Conecta mente y cuerpo”, este eslogan ha sido el mismo desde su lanzamiento en 2016 está enfocado en enseñarle al público los beneficios de estar hidratado.

Enlaces externos 

Bebidas
Marcas de The Coca-Cola Company